Brezje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 250 stanovnika te 75 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Gornja Stubica